Brako kan som auktorsförkortning betyda:

 Lois A. Brako
 Lois Brako

Robotskapade auktorsförkortningar